Meteorologia:

 Mesosfera: part de l'atmosfera situada sobre l'estratosfera i sota la termosfera

Geologia:

 Mesosfera (mantell terrestre): part del mantell terrestre situada entre l'astenosfera i la discontinuïtat de Gutenberg